Dreer ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Dreer, auch Gabriel Dreyer (1580–1631), deutscher Maler
 Henry Augustus Dreer (1818–1873), Botaniker
 Esteban Dreer (* 1981), argentinischer Fußballspieler